Предте́ченская — улица в Великом Новгороде. Находится на Софийской стороне, в историческом центре города.

Начинается от Большой Санкт-Петербургской и заканчивается перекрёстком с Чудинцевой улицей. Протяжённость — 680 м.

Название получила по церкви Рождества Иоанна Предтечи Росткина монастыря, который упоминается в летописи под 1179 годом. Церковь была разобрана в 1848 году.

В XIX—начале XX века участок от Б. С-Петербургской до Лучинской (Новолучанская) назывался Забавская улица. Далее от Лучинской до Людогощей — Предтеченской, и далее от Людогощей до Чудинцевой — Фроловской (до ВОВ на Фроловской находилась церковь Фрола и Лавра с колокольней. Разрушена во время оккупации).

7 сентября 1926 года, в честь 20-летия (1906 год) организации в Новгороде союза булочников и кондитеров решением Новгорсовета Предтеченская была переименована в улицу Пищевиков.

1 апреля 1946 года решением Новгоисполкома улицы Забавская и Пищевиков переименованы в улицу Некрасова.

12 сентября 1991 года решением Новгорсовета народных депутатов улица была разбита на Забавскую, Предтеченскую и Фроловскую.

31 мая 1999 года три улицы были вновь объединены в одну под названием Предтеченская.

Застроена жилыми многоквартирными домами. На улице расположена гостиницы «Волхов» и «Акрон».

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир И. И. Улицы Новгорода. — Л.:Лениздат, 1975., стр. 78—79

Улицы Великого Новгорода